Арми́нду Туэ́ На Ба́нгна (; 24 октября 1994, Бисау), более известный как Бру́ма () — португальский футболист, вингер турецкого клуба «Фенербахче», выступающий на правах аренды за португальский клуб «Брага».

Карьера

Клубная 
Брума начал свою профессиональную карьеру в «Спортинге» в 2012 году, выступая за «Спортинг Б».

В августе 2012 года к молодому таланту «львов» активно проявлял интерес «Манчестер Сити».

За основную команду «Спортинга» он дебютировал 10 февраля 2013 года в матче против «Маритиму».

3 сентября 2013 года Брума заключил 5-летний контракт с турецким клубом «Галатасарай».

4 июня 2017 года Брума завершил переход в немецкий клуб «РБ Лейпциг». Стоимостью 12,5 млн евро с бонусом в 2,5 млн евро. Он дебютировал в Бундеслиге 19 августа, сыграв 15 минут в матче с «Шальке 04».

5 октября 2020 года перешёл на правах аренды в греческий «Олимпиакос». Летом 2022 года был арендован турецким «Фенербахче».

20 января 2023 года Брума подписал контракт с турецким «Фенербахче» на два с половиной года. Спустя всего неделю с момента подписания контракта, футболист отправился в аренду в португальскую «Брагу».

Сборная 
Начиная с 2009 года прошёл все ступени молодёжных сборных Португалии.

11 октября 2017 года в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии Брума дебютировал за сборную Португалии.

Достижения 
«Галатасарай»
  Чемпион Турции: 2014/15
 Обладатель Кубка Турции (2): 2013/14, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Турции: 2016

«Олимпиакос»
 Чемпион Греции: 2020/21

ПСВ
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2021

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 2 сентября 2018 года

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 4 / забито голов: 0; победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0.

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Лейпциг»
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Фенербахче»